La Luz peut désigner :

La Luz : localité du Nouveau-Mexique, dans le comté d'Otero

La Luz : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 La Luz : capitale de la paroisse civile de La Luz, dans la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme